Casper van Bohemen (1964-), acteur néerlandais.
 Marit van Bohemen (1971-), actrice néerlandaise.